Les élections fédérales canadiennes de 2021 dans les Territoires canadiens ont lieu le , comme dans le reste du Canada. Les Territoires sont représentées par  à la Chambre des communes, soit le même nombre que lors des élections fédérales canadiennes de 2015 dans les territoires.

Résultats par parti

Résultats généraux

Élus

Par territoire

Nunavut

Territoires du nord ouest

Yukon

Références 
 

Territoires
Élection fédérale canadienne de 2021 dans le Nord canadien